La Coupe du Brésil de football 1991 est la  de la Coupe du Brésil de football.

La compétition débute le  et se termine le . Criciúma remporte cette édition face à Grêmio.

Gérson, de l'Atlético-MG avec 7 buts, termine meilleur buteur de la compétition.

Résultats 

Brésil
1991
Sport au Brésil en 1991